John Doyle (1756–1834) – brytyjski generał, polityk i arystokrata, 1. baronet (of Guernsey)
 John H. Doyle (1844–1919) – amerykański polityk, kongresmen stanowy z Ohio
 John Doyle (1875–1951) – australijski polityk, parlamentarzysta stanowy z Nowej Południowej Walii
 John Doyle (ur. 1946) – australijski piłkarz pochodzenia irlandzkiego
 Johnny Doyle (1951–1981) – szkocki piłkarz
 John Doyle (ur. 1953) – australijski komik
 John Doyle (ur. 1959) – brytyjski perkusista
 John Doyle (ur. 1966) – amerykański piłkarz
 JP Doyle, John Paul Doyle (ur. 1979) – angielski sędzia rugby